Emmanuel Villin (1976-), un auteur français ;
 Philippe Villin (1954-), un banquier d'affaires ayant exercé également dans la presse quotidienne.